Антелоп има више значења:
 Округ Антелоп (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Антелоп (Јужна Дакота), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Антелоп (Калифорнија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Антелоп (Монтана), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Антелоп (Орегон), је град у америчкој савезној држави Орегон
 Кањон Антелоп